Il doppio del torneo di tennis Denver Open 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Roy Emerson e Rod Laver che hanno battuto in finale Bob Carmichael e Allan Stone 6-2, 3-6, 7-5.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (primo turno)
 Ross Case /  Geoff Masters (primo turno)

 Charlie Pasarell /  Roscoe Tanner (primo turno)
 Colin Dibley /  Ray Ruffels (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Denver Open 1975